8-й чемпионат Израиля проходил с 12 по 30 декабря 1965 года в Тель-Авиве.

Движение по турам

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365chess.com
 М. Черняк — И. Алони, 6-й тур (20.12.1965)

Чемпионаты Израиля по шахматам
1965 год в шахматах